Каннан, Кэннан (Cannan, Kannan) — личное имя и фамилия.

Имя 
  (Куньюраман Каннан; р. ок. 1963) — сингапурский футболист, участник Кубка Азии (1984).
  (ур. В. Каннан; р. 1968) — индийский кинематографист, мастер боевых искусств, лауреат премии Nandi за постановку сцен борьбы (2000) и премии Vijay за постановку трюков (2006).
  (также известен как К. Каннан; р. 1996) — малайзийский футболист, финалист Кубка Футбольной ассоциации Малайзии (2018) в составе клуба «Селангор».
  — генеральный инспектор полиции Индии, руководитель направления разведки операции «Кокон» (2004), приведшей к ликвидации Вираппана.
  (ок. 1939—2016) — индийский политик, депутат нижней палаты Парламента Индии от Салема (1977—1980) и Тирученгоде (1984—1989).
 П. Каннан (род. 1949) — индийский политик, председатель Законодательного собрания союзной территории Пондичерри (1991—1996), депутат верхней палаты Парламента Индии (2009—2016).
 Пунгам Каннан (П. Каннан; ок. 1940—2019) — индийский футболист, победитель Турнира Сантоша (1972, 1973) в составе сборной Восточной Бенгалии, игрок сборной Индии.
  (род. 1952) — индийский музыкант, исполнитель музыки на варгане, лауреат Премии Т. Т. Кришнамачари Мадрасской музыкальной академии (1986).
  (род. 1975) — индийский скрипач.

Известные носители 
  (род. 1968) — политик, казначей Острова Мэн (с 2016), депутат нижней палаты Тинвальда (с 2011), сын Дэвида Каннана.
  (1884—1955) — британский писатель, двоюродный брат Джоанны и Мэй Каннан.
  (1882—1976) — австралийский военный деятель, командующий 2-й дивизией (Австралийским армейским резервом; 1940), генерал-квартирмейстер (1940—1945).
  (1899—1965) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурн».
  (1896—1961) — британская писательница, автор детективов и романов о пони, сестра Мэй Каннан, двоюродная сестра Гилберта Каннана.
  (1936—2006) — индийский футболист, участник летних Олимпийских игр (1960).
  (Джон Дэвид Куалтро Каннан; р. 1936) — политик, казначей Острова Мэн (1986—1991), председатель нижней палаты Тинвальда (2000—2001), председатель Управления водоснабжения и канализации (2007—2009), отец Альфреда Каннана.
  (также известна под псевдонимом Каавери; р. 1947) — индийская писательница, поэтесса и филолог.
  (1893—1973) — британская поэтесса, сестра Джоанны Каннан, двоюродная сестра Гилберта Каннана.
 Каннан, Равиндран (род. 1953) — индийский специалист по информатике, лауреат Премии Кнута (2011).
  (род. 1961) — канадский политик и предприниматель, член Палаты общин Канады (2006—2015).
  (1920—1992) — англиканский священник, епископ Острова Святой Елены (1979—1985).
  (1861—1935) — британский экономист, декан факультета экономики Лондонского университета (1900—1904), президент Королевского экономического общества (1932—1934), дядя Джоанны и Мэй Каннан.
  (ур. Пуллейн-Томпсон; 1919—2011) — британский драматург, лауреат Премии Лоренса Оливье за лучшую драму (1976), сын Джоанны Каннан.

См. также